Frankrijk heeft in de periode tussen 1948 en 1951 drie kabinetten Queuille gekend.

Kabinet-Queuille I (11 september 1948 - 28 oktober 1949)
 Président du Conseil (premier), minister van Financiën en Economische Zaken - Henri Queuille (PRS)
 Vicepremier en minister van Justitie en Grootzegelbewaarder - André Marie (PRS)
 Minister van Buitenlandse Zaken - Robert Schuman (MRP)
 Minister van Defensie - Paul Ramadier (SFIO)
 Minister van Binnenlandse Zaken - Jules Moch (SFIO)
Minister van Handel en Industrie - Robert Lacoste (SFIO)
Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid - Daniel Mayer (SFIO)
Minister van Zeevaart - André Colin (MRP)
 Minister van Onderwijs - Yvon Delbos (PRS)
Minister van Veteranen en Oorlogsslachtoffers - Robert Bétolaud (CNI)
Minister van Landbouw - Pierre Pflimlin (MRP)
Minister van Franse Overzeese Gebiedsdelen - Paul Coste-Floret (PRS)
Minister van Openbare Werken, Transport en Toerisme - Christian Pineau (SFIO)
Minister van Wederopbouw en Stedenplanning - Eugène Claudius-Petit (UDSR)

Wijzigingen

 12 januari 1949 - Maurice Petsche (CNI) volgt Queuille op als minister van Financiën.
 13 februari 1949 - Robert Lecourt (MRP) volgt Marie op als vicepremier en minister van Justitie.

Kabinet-Queuille II (2 juli - 12 juli 1950)
Président du Conseil (premiere) en minister van Binnenlandse Zaken - Henri Queuille (PRS)
Vicepremier - Georges Bidault (MRP)
Minister van Buitenlandse zaken - Robert Schuman (MRP)
Minister van Defensie - René Pleven (UDSR)
Minister van Financiën en Economische Zaken - Maurice Petsche (CNI)
Minister van Begrotingszaken - Edgar Faure (PRS)
Minister van Handel en Industrie - Jean-Marie Louvel (MRP)
Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid - Paul Bacon (MRP)
Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder - René Mayer (PRS)
Minister van Zeevaart - Lionel de Tinguy du Pouët (MRP)
Minister van Onderwijs - André Morice (MRP)
Minister van Veteranen en Oorlogsslachtoffers - Louis Jacquinot (CNI)
Minister van Landbouw - Pierre Pflimlin (MRP)
Minister van Franse Overzeese Gebiedsdelen - Paul Coste-Floret (MRP)
Minister van Openbare Werken, Transport en Toerisme - Maurice Bourgès-Maunoury (PRS)
Minister van Volksgezondheid en Bevolking - Pierre Schneiter (MRP)
Minister van Wederopbouw en Stedenplanning - Eugène Claudius-Petit (UDSR)
Minister van Posterijen - Charles Brune (PRS)
Minister van Informatie - Charles Letourneau (MRP)
Minister voor Contacten met Bevriende Staten en het Verre Oosten - Paul Reynaud (CNI)

Kabinet-Queuille III (10 maart - 11 augustus 1951)
Président du Conseil (premier) en Minister van Binnenlandse Zaken - Henri Queuille (PRS)
Vicepremier en minister voor de Raad van Europa - Guy Mollet (SFIO)
Vicepremier - René Pleven (UDSR)
Vicepremier - Georges Bidault (MRP)
Minister van Buitenlandse Zaken - Robert Schuman (MRP)
Minister van Defensie - Jules Moch (SFIO)
Minister van Financiën en Economische Zaken - Maurice Petsche (CNIP)
Minister van Budgetzaken - Edgar Faure (PRS)
Minister van Handel en Industrie - Jean-Marie Louvel (MRP)
Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid - Paul Bacon (MRP)
Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder - René Mayer (PRS)
Minister van Zeevaart - Gaston Defferre (SFIO)
Minister van Onderwijs - Pierre-Olivier Lapie (SFIO)
Minister van Veteranen en Oorlogsslachtoffers - Louis Jacquinot (MRP)
Minister van Landbouw - Pierre Pflimlin (MRP)
Minister van Franse Overzeese Gebiedsdelen - François Mitterrand (UDSR)
Minister van Openbare Werken, Transport en Toerisme - Antoine Pinay (UDSR)
Minister van Volksgezondheid en Bevolking - Pierre Schneiter (MRP)
Minister van Wederopbouw en Stedenplanning - Eugène Claudius-Petit (UDSR)
Minister van Posterijen - Charles Brune (PRS)
Minister van Informatie - Albert Gazier (SFIO)
Minister voor Contacten met Bevriende Staten en het Verre Oosten - Jean Letourneau (MRP)

Zie ook
 Henri Queuille
 Lijst van premiers van Frankrijk

Queuille